O Instituto do Meio Ambiente da PUCRS, fundado em 1998, tem como função a promoção de atividades e de projetos relacionados à conscientização ambiental e ao desenvolvimento sustentável dentro da comunidade da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS).

Curso de pós-graduação
O Instituto do Meio Ambiente oferece o curso de especialização em Gestão da Qualidade para o Meio Ambiente.

Pesquisa
Entre os temas das pesquisas do Instituto estão o uso e ocupação do solo; recursos florestais; ecossistemas e biodiversidade; recursos hídricos; recursos marinhos costeiros; ambiente em assentamentos humanos; energia; recursos minerais não-energéticos; indústria; e armazenamento geológico de gás carbônico.

O Instituto do Meio Ambiente conta com dois centros de pesquisa: o Centro de Excelência em Pesquisa sobre Armazenamento de Carbono (CEPAC) e o Centro de Pesquisas e Conservação da Natureza PRÓ-MATA, o qual atua em uma unidade de conservação de 4.500 hectares localizada no município de São Francisco de Assis.

Coleta seletiva
A Comissão de Gerenciamento de Resíduos da PUCRS - RECIPUCRS - é responsável pela coleta seletiva dos resíduos gerados pela comunidade acadêmica.

Ligações externas
 Página do Instituto do Meio Ambiente

Meio Ambiente